Schlagklinge steht für:
 Klinge eines Hiebwerkzeugs oder einer Hiebwaffe

Schlagklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Bachtalname in Baden-Württemberg:
 Schlagklinge (Ohrn), rechte Bachklinge zur Ohrn nach Floßholz, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis
 Schlagklinge (Rötenbach), rechte Bachklinge zum Rötenbachs bei Mittelhohlenbach, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis